Sovereign (sovrano in inglese) può riferirsi a:

Economia 
 Il Debito Sovrano, obbligazione garantita da un governo nazionale

Letteratura 
 Il segreto della Torre di Londra (Sovereign) – romanzo di C.J. Samson del 2006

Musica 
 Sovereign – EP dei Neurosis del 2000

Navi 
 Sovereign of the Seas – nave da guerra britannica del XVII secolo
 Sovereign – nave da crociera della Pullmantur Cruises

Numismatica 
 Sovrana (Sovereign) – moneta d'oro inglese prima e poi britannica

Sport 
 Sovereign – imbarcazione che ha partecipato all'America's Cup